Йорки ():
 Йорки — английская королевская династия.
 «Йорк» (1905—1914) — броненосный крейсер имперского германского флота
 Йорки — собака породы йоркширский терьер.
  — марка шоколада от компании Nestlé.
 Yorkie the Lion — персонаж-талисман английского футбольного клуба «Йорк Сити».
  (род. 1967) — британский музыкант.
 Йорки — житель Йорка или Йоркшира.